Dæmonarch — это блэк-металический сайд-проект музыкантов португальской готик-метал-группы Moonspell. Музыканты записали один альбом Hermeticum, вышедший в 1998 году на лейбле Century Media Records. Все песни (кроме «Call From The Grave», являющейся кавер-версией песни группы Bathory) написаны на стихи, которые лидер группы Фернандо Рибейро сочинил в возрасте 14-16 лет. После издания Hermeticum сайд-проект был закрыт.

Дискография 
 1998 — Hermeticum

Состав 
 Фернанду Рибейру — вокал;
 Рикарду Аморим — гитара;
 Педро Пайшао — клавишные;
 Сержио Крестана — бас-гитара.

Ссылки 
 Dæmonarch на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы Португалии
Блэк-метал-группы Португалии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году